Slovenské příjmení Dočolomanský nosí více různých osobností :

 Igor Dočolomanský, slovenský kameraman
 Michal Dočolomanský (1942–2008), slovenský herec, bratr Petronely a strýc Viliama
 Petronela Dočolomanská (1952), slovenská herečka, sestra Michala
 Viliam Dočolomanský (1975), slovenský režisér, synovec Michala